Gymnoascus is een geslacht van schimmels, dat behoort tot de ascomyceten. De schimmels van dit geslacht komen wijdverspreid voor op het Noordelijk halfrond. Tot het geslacht behoren 26 soorten.

Het ascocarp is een gymnothecium.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht de volgende soorten (peildatum oktober 2020):

Claden 
Claden:

Externe link 
 Index Fungorum

Gymnoascaceae
Schimmelgeslacht